Der FC Emmen (Football Club Emmen) ist ein niederländischer Fußballverein aus der Stadt Emmen in der  niederländischen Provinz Drenthe.

Geschichte 
Der Verein wurde am 25. August 1925 als Noordbarge Emmen Combinatie (NEC) gegründet. Am 20. Januar 1927 benannte der Verein sich in voetbalvereniging Emmen (vv Emmen) um. Als 1954 die Profiliga eingeführt wurde, entschloss man sich im Amateurbereich zu bleiben. Im Jahre 1985 schließlich trat man in den bezahlten Fußball über und nannte sich BVO Emmen (BVO = Betaald Voetbal Organisatie), während der im Amateurfußball bleibende Verein den Namen vv Emmen behielt. Seit 2005 heißt der im Profifußball spielende Verein FC Emmen.

Nachdem die Mannschaft seit der Saison 1985/86 ohne Unterbrechung in der zweitklassigen Eerste Divisie angetreten war, gelang zur Saison 2018/19 der erstmalige Aufstieg in die erste niederländische Liga.

Stadion 
FC Emmen trägt seine Heimspiele im Stadion De Oude Meerdijk aus. Das 2001 renovierte Stadion liegt im Sport- und Businesspark Meerdijk und fasst 8.600 Zuschauer (ausschließlich Sitzplätze).

Kader der Saison 2022/23

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Sponsoren

Ausrüster (Trikot/Hosen) und Hauptsponsoren (Trikot)

Weblinks 

 Offizielle Website des Profiklubs (niederländisch)
 Offizielle Website des Amateurvereins VV Emmen (niederländisch)

Einzelnachweise 

Emmen,FC
Sport (Emmen, Drenthe)
Organisation (Emmen, Drenthe)